Live at the Greek Theatre 2008 () — концертный альбом Ринго Старра и его All-Starr Band, выпущенный 27 июля 2010 года лейблом Hip-O Records (входящим в медиахолдинг Universal Music Group). На альбоме представлены записи с концерта Старра и All-Starr Band, состоявшегося 2 августа 2008 в The Greek Theater (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США).

Live at the Greek Theatre 2008 — один из немногих альбомов Старра, изданных на больших, влиятельных лейблах звукозаписи; он выпущен Universal Music Group, подобно тому как в 2008 студийный альбом Старра Liverpool 8 был выпущен на «большом» лейбле Capitol Records. Одной из причин выпуска этого альбома на «солидном» лейбле, возможно, было то, что Греческий Театр (находящийся в Лос-Анджелесе) является более «солидной» концертной площадкой, чем некоторые другие сцены, на которых Старр давал концерты.

В альбом не вошли некоторые из песен, прозвучавших на выступлении; в фильме о концерте, вышедшем на DVD вместе с альбомом, присутствует несколько больше песен, чем на альбоме. Например, на альбом не вошла инструментальная пьеса Эдгара Уинтера «Frankenstein» (выпущена, в частности, на альбоме Старра и All-Starr Band Ringo Starr & His All Starr Band Live 2006) и (что вроде бы должно было обязательно попасть на альбом) концертная версия песни Старра «Liverpool 8». В альбом вошла и исполнявшаяся на концерте совместным хором из музыкантов и публики песня Джона Леннона «Give Peace a Chance».

Новости, анонсы и отзывы об альбоме публиковались на официальном сайте The Beatles и на официальном сайте Ринго Старра.

Список композиций 
Ведущий вокал во всех песнях — Ринго Старр, кроме указанных особо.

Над альбомом работали 
(The 2008 All Starr Band Line Up)
 Ринго Старр — барабаны, вокал
 Билли Сквайер — гитара, бас-гитара, вокал
 Колин Хэй — гитара, вокал
 Edgar Winter — клавишные, саксофон, вокал
 Gary Wright — клавишные, клавитара (Keytar), вокал
 Hamish Stuart — бас-гитара, гитара, вокал
 Gregg Bissonette — барабаны, вокал

Технический персонал 
 Brian Bavido — Engineer
 Chris Bellman — Mastering
 Ute Friesleben — Production Manager
 Barry Korkin — A&R
 Mary Jane Miller — Project Coordinator
 Meire Murakami — Art Direction, Design
 Rob Shanahan — Photography
 Adam Starr — Product Manager
 Bruce Sugar — Engineer, Mixing

Примечания 

Концертные альбомы 2010 года
Концертные альбомы Ринго Старра
Альбомы, спродюсированные Ринго Старром
Концертные альбомы Universal Music Group
Альбомы Universal Music Group
Концертные альбомы Hip-O Records
Альбомы, записанные в Greek Theatre (Лос-Анджелес)
Альбомы на английском языке